Personen
 Jakob Robert Steiger (1801-1862), Zwitsers arts, redacteur en politicus
 Marguerite Steiger (1909-1990), Zwitserse chemica en onderneemster

 Overige
steiger (haven), een steiger in het water in een haven, om een boot aan te meren;
bouwsteiger, een tijdelijke verhoging om op te werken;
De Steiger, een behandelcentrum voor jongeren met een autismespectrumstoornis te Dordrecht;
Steiger (tractormerk), een Amerikaans tractormerk;
Steiger (band), een jazzgroep uit Gent.